Isawa, confreria del Magreb
 Al-Isawiyya, grup sectari criptojueu fundat per Abu Isa al-Isfahani